David Todd Wilkinson (1935–2002), astrophysicien américain
David Wilkinson (biologiste), biologiste anglais